Metanoia, un cuvânt din greaca veche (μετάνοια) care înseamnă „schimbarea gândirii”, se poate referi la: 

 Metanoia (psihologie), procesul de experimentare a unei „căderi” psihice și o reconstrucție sau „vindecare” psihică ulterioară, pozitivă 
 Metanoia (retorică), retragerea unei afirmații și reformularea ei într-un mod mai bun 
 Metanoia (teologie), „convertire” și „reformare” sau pocăință 
 Metanoia, un traseu de urcare inaugurat în 1991 de Jeff Lowe pe fața nordică a muntelui Eiger

Film 

 Metanoia Films, o companie de producție de film fondată de Eduardo Verástegui, Alejandro Gomez Monteverde și Leo Severino

Muzică 

 Metanoia (trupă australiană), o trupă de muzică metal creștină 
 Metanoia (trupă chiliană), o trupă de muzică hardcore creștină 
 Metanoia (album al For All Eternity), 2015 
 Metanoia (album al IAMX), 2015 
 Metanoia (album al Porcupine Tree), 1998 
 Metanoia (album al Yōsei Teikoku), 2007 
 Metanoia, Pt.1, un album al trupei Druha Rika, 2012 
 „Metanoia” (melodie), a trupei MGMT, 2008 
 „Metanoia”, o melodie a lui Gerry Rafferty de pe albumul Another World, 2000 
 „Metanoia”, o melodie a trupei The Human Abstract de pe albumul Midheaven, 2008 
 „Metanoia”, o melodie a lui King Missile de pe albumul Happy Hour, 1992